Monodorus är ett släkte av svampar. Monodorus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Monodorus